Компара́тор (лат. comparare сличать, сравнивать) — в общем случае — техническое устройство, предназначенное для сравнения чего-либо

 Компаратор (метрология) — в метрологии и измерительной технике разновидность средства сравнения
 Компаратор — в электронике — аналоговое устройство, предназначенное для сравнения аналоговых сигналов.
См. также Цифровой компаратор
 Компаратор — тип машины для сравнения идей
 Компаратор (астрономия) — в астрономии измерительный прибор, действие которого основано на принципе сравнения двух астрофотографий, спектрограмм и т. п., одна из которых принимается за эталонную
 Компаратор геодезический — прибор или устройство для измерения длин мерных проволок и лент
 Компаратор — термин в программировании
 Компаратор адресов — устройство цифровой техники
 Компаратор — программа для поиска и сравнения похожих файлов
 Компаратор шероховатости — эталон для визуальной оценки шероховатости поверхности очищенной абразивоструйным способом.

См. также 
 Компарирование